Payback – amerykański film z 1999 r.
 Payback – program lojalnościowy